

Patronyme 

 Duc de La Force : Armand Nompar de Caumont, Maréchal de France.

Toponyme 

 La Force : commune française de l'Aude ;
 La Force : commune de la Dordogne ;
 La Force : lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs, département du Puy-de-Dôme ;
 Prison de La Force : prison de la ville de Paris.

Titre 

 La Force (Fortezza) : peinture de Sandro Botticelli, datant de 1470.

Voir aussi 
 
 La Force : XI arcane majeur des tarots divinatoires 
 La Force : champ d'énergie mystérieux dans l'univers du film Star Wars.
 La Force : incarnation du Mal sur Terre dans l'univers du série télévisée Buffy contre les vampires.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France